Az 1982-es rali-világbajnokság volt a 10. rali-világbajnoki szezon. Január 16-án kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Walter Röhrl lett, a csapat világbajnok pedig az Audi.

Végeredmény

Versenyző

További információk 

 1982-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

1982
Rali